Radeljevići (Foča-Ustikolina, BiH)
 Radeljevići (Kiseljak, BiH)